НФЛ в сезоне 1969 — стал 50-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Финалы конференций:
 Кливленд Браунс 38, Даллас Ковбойз 14
 Миннесота Вайкингс 23, Лос-Анджелес Рэмс 20
 Чемпионская игра НФЛ: Миннесота Вайкингс 27, Кливленд Браунс 7

Супербоул IV 
 Канзас-Сити Чифс (АФЛ) 23, Миннесота Вайкингс (НФЛ) 7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1969.pdf Сезон 1969 года в деталях]

Сезоны НФЛ